Partito d'Azione Democratica – partito politico bosniaco
Partito d'Azione Democratica – partito politico malese
Partito d'Azione Democratica – partito politico maltese
Partito d'Azione Democratica del Montenegro – partito politico montenegrino
Partito d'Azione Democratica del Sangiaccato – partito politico serbo
Partito per l'Azione Democratica – partito politico albanese